Saint-Omer (Calvados)
Sint-Omaars (Frans: Saint-Omer)
Saint Omer (film), een film uit 2022 geregisseerd door Alice Diop

Zie ook
Audomarus of Sint-Omaar